Le terme « barre supérieure » peut faire référence à :

 la barre supérieure des barres asymétriques, en gymnastique ;
 la barre transversale d’un but sur un terrain de football ;
 le trait suscrit, ou vinculum (du mot latin signifiant lien), parfois appelé overbar (de l’anglais), une notation mathématique ;
 le macron, un symbole typographique diacritique prenant la forme d’une barre placée au dessus d’une lettre.